Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1928 года проходил в Амстердаме. В турнире приняли участие по шесть голландцев и французов. Победил голландец Бенедикт Шпрингер, выиграв микроматч у серебряного призёра француза Альфреда Молимара 4:0. Второе — третье места поделили француз Альфред Молимар и голландец Герман де Йонг, что привело к расколу шашечного мира.

Турнирая таблица

Ссылки 
 Турнир, партии, движение по турам на сайте toernooibase KNDB

Примечания 

1928 год в шашках